

Computação
HAMMER, um sistema de arquivos no DragonFly BSD

Pessoas
MC Hammer
Armie Hammer

Outros
Hammer (Castlevania)
Hammer Film Productions

Desambiguação